Övergreppet kan syfta på:

Övergreppet (film, 1967), svensk-fransk film
Övergreppet (film, 1972), amerikansk-brittisk film